Кубок комсомолу СРСР 1965 — офіційний турнір, організований ВЛКСМ і Федерацією футболу Радянського Союзу наприкінці весни 1965 року. Один із радянських аналогів європейських Кубків ліг.

Історична довідка 
Змагання було задумане в рамках кампанії збору коштів для ІХ Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, який мав прийняти Алжир влітку 1965 року. Згідно з наміченим планом, чотири клуби-учасники — «Зеніт» (Ленінград), «Торпедо» (Москва), «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ) — мали розіграти турнір із трьох матчів. Однак відбувся один півфінал замість двох (донбаські «гірники» відмовилися від гри), а переможець другого матчу (московські «автозаводці») не зміг взяти участь у вирішальному поєдинку.

Розіграш 1965 року

Півфінал 
 27.05. «Зеніт» (Ленінград) — «Торпедо» (Москва) — +:– /рахунок 4:4, по пен. 5:8 анульований/
 27.05. «Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) — не відбувся

Фінал 

«Динамо»: Рудаков, Щегольков, Круликовський, Островський, Сабо, Турянчик, Базилевич (Веригін, 46), Серебряников, Медвідь, Біба, Дровецький. Тренер Маслов.

«Зеніт»: Востроїлов (Бєлкін, 46), Непомилуєв, Совейко, Дергачов, Алам, Садирін, Завидонов, Васильєв (Кротков, 46), Рязанов, Бурчалкін, Соловйов Ю. Тренер Федоров Вал.

Див. також 
 Приз Всесоюзного комітету СРСР 1952
 Турнір «Підсніжник» газети «Советский спорт»
 Турнір Сочінського міськвиконкому
 Турнір газети «Советский спорт» 1977
 Кубок Федерації футболу СРСР
 Кубок ліг СРСР
 Кубок вищої ліги України з футболу

Джерела 
 Журнал «Футбол» за 06.06.1965, № 23, с. 8

Посилання 
 Інформація про Кубок комсомолу у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Футбольні змагання в СРСР
Національні футбольні кубки ліг Європи
1965 у футболі